ADD (ang. attention-deficit disorder) – zaburzenie objawiające się deficytem uwagi; podtyp ADHD
 ADD – płyta kompaktowa: nagranie analogowe, miksowanie i mastering cyfrowe
 ADD – instrukcja asemblera dodająca do siebie dwie liczby
 ADD – w pojazdach szynowych zasilanych z sieci trakcyjnej – układ powodujący opadnięcie odbieraka prądu (pantografu) w przypadku uszkodzenia lub nadmiernego zużycia węglowych nakładek ślizgacza
 Port lotniczy Addis Abeba (IATA: ADD; ICAO: HAAB) – port lotniczy w Addis Abeba, Etiopia

Przypisy